Rata steht für:

 Rata (Fluss), linker Nebenfluss des Bug in Polen und in der Ukraine
 Rata (Ort), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Rata (iranische Mythologie), eine persische Gottheit (Rātā)
 Rata-Bäume in Neuseeland, siehe Südinsel-Eisenholz

RATA steht als Abkürzung für:
 Race across the Alps, Straßen-Radmarathon in den Alpen

Abkürzung